Kwon Chang-hoon (Seoel, 30 juni 1994) is een Zuid-Koreaanse voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij verruilde Samsung Bluewings in januari 2017 voor Dijon. Kwon debuteerde in 2015 in het Zuid-Koreaans voetbalelftal.

Carrière 
Kwon voetbalde in zijn jeugd voor de schoolteams van YangJeon Elementary School en Joongdong Middle School voor hij tijdens zijn studie aan de Maetan High School werd opgenomen in het team tot achttien jaar van Samsung Bluewings. Hiervoor maakte hij op 6 april 2013 zijn competitiedebuut in het eerste elftal. Dat won die dag thuis met 3–1 van Daegu. Kwong viel in de 61e minuut in voor Oh Jang-eun. Nog diezelfde maand speelde hij ook zijn eerste wedstrijd in de AFC Champions League, uit tegen Beijing Renhe (2–2). Hij speelde in vier jaar negentig competitiewedstrijden voor Samsung Bluewings, met tweede plaatsen in de seizoenen 2014 en 2015 als sportieve hoogtepunten.

Kwon verruilde Samsung Bluewings in januari 2017 voor Dijon. Dat was in het voorgaande seizoen gepromoveerd naar de Ligue 1. Hij groeide in het seizoen 2017/18 onder coach Olivier Dall'Oglio uit tot basisspeler bij de Franse club, maar raakte die status onder diens opvolger Antoine Kombouaré kwijt. Hij verruilde Dijon na drie seizoenen en meer dan zestig wedstrijden in de Ligue 1 in juli 2019 voor SC Freiburg.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt t/m 25 augustus 2019

Interlandcarrière
Kwon speelde in verschillende Zuid-Koreaanse nationale jeugdselecties. Hij nam met Zuid-Korea –20 deel aan het WK –20 van 2013 en was met het Zuid-Koreaans olympisch team actief op de Olympische Zomerspelen 2016. Kwon debuteerde op 2 augustus 2015 in het Zuid-Koreaans voetbalelftal. Dat won die dag een kwalificatiewedstrijd voor het Oost-Aziatisch kampioenschap 2015 in en tegen China (0–2). Hij speelde de hele wedstrijd.

Zuid-Koreaans voetballer